Ligusticum splendens är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Ligusticum splendens ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
splendens